

Geografia 
 Italia
 Arch – antico nome tedesco di Arco, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)

 Svizzera
 Arch – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Informatica 
 Arch Linux – sistema operativo Linux
 Arch Hurd – sistema operativo derivato da Arch Linux

Persone 
 Lisa Arch (1971) – attrice statunitense

Altro 
 ARCH – modello econometrico per l'analisi delle serie storiche
 Arch – nome proprio di persona inglese maschile